Körnerfresser steht für:

 Tiere, die sich von trockenen Früchten und Sämereien ernähren, siehe Samenfresser
 eine abwertende Bezeichnung für einen Vegetarier bzw. Veganer oder für gesundheitsbewusste Menschen
 den Titel eines Theaterstückes von Marianne Beißwenger (1999, Dr Körnerfresser)